Delegatura Ambasady RP w Buzułuku, Przedstawicielstwo [Ambasady RP] przy Dowództwie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR – polski urząd konsularno-łącznikowy działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR w Moskwie, następnie ewakuowanej do Kujbyszewa (1941-1942).

Do kompetencji urzędu należała opieka konsularna nad składem osobowym Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR oraz łączność z Dowództwem PSZ.

Na początku 1942 Przedstawicielstwo przeniosło się do Jangi-Jul pod Taszkentem. Jednocześnie w Buzułuku sformowano Delegaturę Ambasady RP na Okręg Czkałowski z siedzibą w Buzułuku, którą w krótkim czasie przeniesiono do Czkałowa.

Delegaci 
 1941 – por. Józef Mieszkowski, delegat
 1942 – dr Roman Hausner, delegat
 1942 – Andrzej Jenicz, delegat

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Przypisy

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Buzułuk
Stosunki polsko-rosyjskie